Liberali ist der Familienname folgender Personen:

 Andonios Liveralis (Antonio Liberali; 1814–1842), griechischer Dirigent und Komponist